Keri (eiland), een eiland in Estland
 Keri (Järva), een plaats in Estland
 Keri (Griekenland), een plaats en gemeente in Griekenland
 Keri (rivier), een rivier in het westen van India